Амир Ррахмани (; род. 24 февраля 1994 года, Приштина) — косовско-албанский футболист, защитник итальянского клуба «Наполи» и сборной Косова. Рекордсмен сборной Косова по количеству сыгранных матчей.

Клубная карьера 
Амир Ррахмани начинал карьеру футболиста в клубе «Дреница», выступавшем в косовской Суперлиге. К нему проявлял интерес ряд албанских клубов, в итоге в июле 2013 года Ррахмани подписал контракт с тиранским клубом «Партизани». Отыграв 2 сезона в Албании Ррахмани летом 2015 года перешёл в хорватский «Сплит».

20 января 2020 года перешёл из «Вероны» в другой итальянский клуб Серии А — «Наполи», при этом сразу был отдан на остаток сезона до 30 июня 2020 года обратно в «Верону» на правах аренды. Сумма трансфера составила 14 млн евро. 

24 августа 2020 года вернулся из аренды в «Наполи». 3 января 2021 года дебютировал в составе «Наполи» в выездной победной встрече против «Кальяри» (4:1), выйдя на замену на 87-й минуте игры вместо Костаса Маноласа.

Карьера в сборной 
25 мая 2014 года Амир Ррахмани дебютировал за сборную Косова в товарищеском матче против сборной Сенегала, выйдя в стартовом составе.

А уже спустя 2 недели после игры за Косово Ррахмани дебютировал за сборную Албании, заменив на 82-й минуте товарищеского матча против Сан-Марино защитника Эльсеида Хюсая.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 2 / забито голов: 1; победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0.

Итого: сыграно матчей: 49 / забито голов: 6; победы: 19, ничьи: 14, поражения: 16.

Рекорды 
 Рекордсмен по матчам за сборную Косова: 49

Достижения 
  «Динамо» (Загреб)
 Чемпион Хорватии (2): 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2017/18

 Индивидуальные
 Лучший игрок Чемпионата Албании: 2014/15
 Футболист года в Чемпионате Хорватии: 2017/18

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу
Игроки ФК «Дреница»
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Локомотива»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Наполи»